Aleksandr Aleksandrovitj (, ; født 7. juni 1869, død 2. maj 1870), storfyrste af Rusland, søn af den senere kejser Aleksandr 3. af Rusland og Dagmar af Danmark.

Biografi 
Storfyrst Aleksandr var den næstældste søn af den russiske tronfølger Aleksandr, og således nummer 3 i den russiske arvefølge. Han blev betraget som et mere robust og sundt barn end sin ældre bror, den senere kejser Nikolaj 2. af Rusland.

Han døde allerede året efter sin fødsel af meningitis. Efter hans død fik hans forældre taget et billede af ham, det eneste billede man kender af ham.

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Huset Holsten-Gottorp-Romanov
Kongelige fra Rusland